Лас Кабриљас има више значења:

 Лас Кабриљас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Кабриљас (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику